Steinkirchen ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 in Baden-Württemberg
 Steinkirchen (Braunsbach), Ortsteil und Dorf der Gemeinde Braunsbach, Landkreis Schwäbisch Hall
 in Bayern
 Steinkirchen (Oberbayern), Gemeinde im Landkreis Erding
 Steinkirchen (Aßling), Ortsteil der Gemeinde Aßling, Landkreis Ebersberg
 Steinkirchen (Dachau), Ortsteil der Stadt Dachau, Landkreis Dachau
 Steinkirchen (Mallersdorf-Pfaffenberg), Ortsteil des Marktes Mallersdorf-Pfaffenberg, Landkreis Straubing-Bogen
 Steinkirchen (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn
 Steinkirchen (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau
 Steinkirchen (Planegg), Ortsteil der Gemeinde Planegg, Landkreis München
 Steinkirchen (Reichertshausen), Ortsteil der Gemeinde Reichertshausen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm
 Steinkirchen (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim
 Steinkirchen (Stephansposching), Ortsteil der Gemeinde Stephansposching, Landkreis Deggendorf
 in Brandenburg
 Steinkirchen (Lübben (Spreewald)), Ortsteil der Stadt Lübben (Spreewald), Landkreis Dahme-Spreewald
 in Niedersachsen
 Steinkirchen (Altes Land), Gemeinde im Landkreis Stade, Niedersachsen
 in Nordrhein-Westfalen
 Steinkirchen (Wassenberg), Ortsteil der Stadt Wassenberg, Kreis Heinsberg

in Polen
 Kościelna Wieś (Węgliniec) (deutsch Steinkirchen), Ortschaft von Węgliniec, Powiat Zgorzelecki 

in Tschechien
 Kamenný Újezd, Gemeinde in Südböhmen (deutsch Steinkirchen)

Siehe auch:
 Steinakirchen am Forst, Bezirk Scheibbs, Bundesland Niederösterreich
 Steinekirch
 Steinkirche
 Steinkirch
 Steinkirchner